Марианна Штрезов, в замужестве Марианна Шарвенка (; ,  — , ) — немецкая скрипачка.

Биография 
Дочь оперного певца Карла Штрезова. Училась музыке у своего отца, затем у скрипача Леопольда Ганца (получая стипендию принцессы Марии Анны) и наконец в 1870—1874 гг. в Берлинской королевской школе музыки у Генриха де Аны. Выступала с 11-летнего возраста, в том числе в ансамбле со своим отцом (альт) и братом Карлом (виолончель). В 1869—1870 гг. гастролировала в США. В 1871—1873 гг. участвовала в прогрессивных камерных вечерах современной музыки, которые организовывал в Берлине Эмиль Александер Файт. Концертировала также в других немецких городах, среди её партнёров по выступлениям был Мориц Мошковский, посвятивший ей вторую из Двух концертных пьес Op.16 (1878). В 1878—1879 гг. как вторая скрипка струнного Квартета Цецилии (вместе с Йозефиной Аман-Вайнлих, Шарлоттой Декнер и Элизой Вайнлих) совершила гастрольное турне по Швеции и Дании.

В 1880 г. вышла замуж за Филиппа Шарвенку, после чего заметно сбавила исполнительскую активность, однако с 1881 г. начала преподавать в Консерватории Шарвенки, которую открыл брат её мужа Ксавер Шарвенка; продолжала эту работу до 1907 г. и затем вновь вернулась к преподаванию в 1916 г. В начале 1890-х перед тем, как вернуться к концертной деятельности, взяла в Париже серию уроков у Мартена Марсика и Пабло Сарасате. После этого выступала в Германии, Австрии, Италии, в том числе с произведениями своего мужа, в 1894 г. исполнила его скрипичный концерт с Берлинским филармоническим оркестром под управлением автора. В 1898 г. играла в берлинском женском оркестре под управлением Мэри Вурм.

Сын — композитор и органист Вальтер Шарвенка.

Альбом 

На протяжении многих лет Марианна Шарвенка держала альбом для автографов, в котором сохранились стихи, нотные фрагменты и рисунки разных авторов-современников — в том числе Йозефа Иоахима, Игнаца Брюля, Теодора Дюбуа, Луи Дьемера, Антонио Бадзини, Юлиуса Вольфа, Морица Майер-Мара, Оскара Берингера,  и других.

Примечания

Ссылки 
 Volker Timmermann. Scharwenka-Stresow, Marianne // Europäische Instrumentalistinnen des 18. und 19. Jahrhunderts
 Silke Wenzel. Marianne Scharwenka-Stresow // MUGI. Musikvermittlung und Genderforschung: Lexikon und multimediale Präsentationen, hg. von Beatrix Borchard und Nina Noeske, Hochschule für Musik und Theater Hamburg, 2003ff.

Скрипачи Германии
Академические музыканты Германии